Міста Нігерії

Список міст Нігерії 
Список найбільших населених пунктів держави Нігерія. За даними інтернет-сайту World Gazeteer, у Нігерії є 200 міст з чисельністю населення понад 22 000 осіб.

Джерела

Посилання 

 Населення міст Нігерії у вигляді гарфіка 

Нігерія
 
Списки:Нігерія